

Località 
 
 Abis, baranggay di Mabinay

 
 Bacu Abis – frazione di Carbonia (provincia del Sud Sardegna)

Persone 
 Lucio Abis – politico italiano
 Abis Mal – personaggio Disney

Altri progetti